Die Players Championship Grand Finals 2015 waren ein Snookerturnier der Main Tour der Saison 2014/15. Sie bildeten den Abschluss der Players Tour Championship, die in dieser Spielzeit aus drei Turnieren in Asien und sechs Turnieren in Europa bestand. Die 32 besten Spieler der Tourwertung traten vom 24. bis 28. März 2015 im Montien Riverside Hotel in der thailändischen Hauptstadt Bangkok an.

Im Vorjahr gewann die Grand Finals der Engländer Barry Hawkins, der diesmal bereits in Runde 1 gegen den Engländer Mark King mit 2:4 ausschied. Sieger wurde der Engländer Joe Perry. Für ihn war es in seiner 23-jährigen Profikarriere der erste Sieg bei einem vollwertigen Weltranglistenturnier, nachdem er mit den Xuzhou Open schon eines der Einzelturniere der Players Tour Championship in dieser Saison gewonnen hatte.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Turnierergebnisse 
Die Top 24 der European Order of Merit und die Top 8 der Asian Order of Merit ergaben die 32 Erstrundenteilnehmer. Alle Partien, das Finale eingeschlossen, wurden nach dem Modus Best-of-7 gespielt.

Die Auftaktrunde fand am 24. und 25. März statt, Achtel- und Viertelfinale waren für den 26. bzw. 27. März angesetzt. Halbfinale und Finale fanden am 28. März statt.

Für die beiden Topspieler Mark Selby und Neil Robertson, die bereits bei den Welsh Open und dem World Grand Prix im Achtelfinale ausgeschieden waren, war auch diesmal in dieser Runde Schluss. Dabei hatte der Australier nur drei Wochen zuvor das letzte PTC-Turnier in Gdynia gewonnen. Sein damaliger Finalgegner Mark Williams bestätigte dagegen seine gute Form und zog mit einem Sieg über den World-Grand-Prix-Sieger Judd Trump ins Finale ein. Dort traf er auf Joe Perry, der im Januar mit den Xuzhou Open das letzte Turnier der Asian Tour gewonnen hatte. Perry hatte auf seinem Weg mit Ding Junhui und Vorjahressieger Barry Hawkins zwei weitere Spitzenspieler vorzeitig aus dem Turnier geworfen.

Finale 
Mark Williams begann das Finale überzeugend und ging mit seinem dritten Century-Break des Turniers mit 3:0 in Führung. Joe Perry, der bis dahin viele Fehler gemacht hatte, kämpfte sich im vierten Frame wieder zurück ins Spiel. In den folgenden drei Frames gelang ihm jeweils ein 50er-Break und damit konnte er das Finale doch noch zu seinen Gunsten drehen.

Century Breaks 
Neil Robertson erzielte im Achtelfinale das mit Abstand höchste Break des Turniers mit 138 Punkten, trotzdem verlor er das Spiel mit 1:4.

Quellen 

Snookerveranstaltung 2015
Grand Finals
Billardturnier in Bangkok